Dušan Lajović era il campione in carica dall'ultima volta che l'evento si è tenuto nel 2019, ma è stato sconfitto nei quarti di finale da Daniel Altmaier.

In finale Carlos Alcaraz ha sconfitto Richard Gasquet con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Albert Ramos-Viñolas (semifinale)
  Dušan Lajović (quarto di finale)
  Filip Krajinović (quarto di finale)
  Richard Gasquet (finale)

  Aljaž Bedene (primo turno)  
  Jaume Munar  (primo turno) 
  Carlos Alcaraz (campione) 
  Gianluca Mager (secondo turno)

Wildcard 

  Duje Ajduković (secondo turno)
  Holger Rune (primo turno)

  Nino Serdarušić (primo turno)

Qualificati 

  Daniel Altmaier (semifinale)
  Filip Horanský (primo turno)

  Andrea Collarini (primo turno) 
  Alessandro Giannessi (secondo turno)

Lucky loser 

  Renzo Olivo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2021